Krottenberg ist der Name folgender Orte:

  Krottenberg (Ruhstorf an der Rott), Weiler des Marktes Ruhstorf an der Rott, Landkreis Passau, Bayern
  Krottenberg (Gemeinde Sankt Stefan), Ortsteil von Sankt Stefan im Rosental, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark